La detentrice del titolo Blanche Bingley Hillyard ha battuto nel challenge round  Charlotte Cooper 4-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Challenge Round

Fase preliminare

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1900